Sieraków jsou sídla v Polsku:

město
 Sieraków (gmina Sieraków) – město v gmině Sieraków, okres Międzychód, Velkopolské vojvodství

vesnice
 Sieraków (gmina Szprotawa) – vesnice v gmině Szprotawa, okres Zaháň, Lubušské vojvodství
 Sieraków (gmina Kutno) – vesnice v gmině Kutno, okres Kutno, Lodžské vojvodství
 Sieraków (gmina Dobczyce) – vesnice v gmině Dobczyce, okres Myślenice, Malopolské vojvodství
 Sieraków (gmina Gostynin) – vesnice v gmině Gostynin, okres Gostynin, Mazovské vojvodství
 Sieraków (gmina Izabelin) – vesnice v gmině Izabelin, okres Varšava západ, Mazovské vojvodství
 Sieraków (gmina Radzymin) – vesnice v gmině Radzymin, okres Wołomin, Mazovské vojvodství
 Sieraków (gmina Harasiuki) – vesnice v gmině Harasiuki, okres Nižanský, Podkarpatské vojvodství
 Sieraków (gmina Przyrów) – vesnice v gmině Przyrów, okres Częstochowa, Slezské vojvodství
 Sieraków (gmina Daleszyce) – vesnice v gmině Daleszyce, okres Kielce, Svatokřížské vojvodství

gmina
 Sieraków (gmina) – gmina v okrese Międzychód, Velkopolské vojvodství

železniční stanice
 Sieraków (železniční stanice) – železniční stanice ve vesnici Sieraków Śląski v gmině Ciasna, okres Lubliniec, Slezské vojvodství

součást názvu vesnice
 Sieraków Śląski – vesnice v gmině Ciasna, okres Lubliniec, Slezské vojvodství